O Grémio Desportivo Amarante é um clube multidesportivo da cidade de Mindelo, na ilha de São Vicente, Cabo Verde. No clube há departamentos que incluem: Futebol, xadrez e andebol(Handebol).

História
O clube foi fundado em 2 de Junho de 1936. É o quarto mais antigo clube na ilha após o FC Derby. O Amarante disputou o seu primeiro campeonato regional em 1937 com o nome de Associação Futebol de Barlavento. Venceu o seu primeiro título insular em 1944/1945 e o primeiro Nacional em 1998/1999. 

O clube possui 4 títulos regionais de São Vicente e 1 campeonato Nacional.

O clube comemorou o seu 10º aniversário em 1946, seu 25º aniversário em 1961 e por fim, o seu 50º aniversário em 1986.

Títulos 
 Títulos Nacional:
Campeonato Nacional: 1
1998/99
Títulos Regionais:
Campeonato Regional de São Vicente/ 1ª Divisão de São Vicente: 4
1943/1944/; 1944/1945, 1948/1949;1960/1961
Títulos insular: Taças
Taça Vice Campeão de Cabo Verde 
1960/1961
Liga Insular de São Vicente: 5

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas 
 Melhor posição: 1a (nacional)
 Gols totais: 9 (nacional)
 Pontos totais: 13 (nacional)
 Vitórias totais: 4 (nacional)

Jogadores Actuais

Notas

Liga Insular de São Vicente
Mindelo (Cabo Verde)
